Архимандри́т Варлаа́м (в миру Власий Миславский; ум. , , Российская империя) — религиозный деятель, , профессор богословия, ректор Харьковского коллегиума и Киево-Могилянской академии, архимандрит.

Биография 
Родился в семье священника.
После окончания полного курса обучения в Киево-Могилянской академии в 1775 году принял монашеский постриг и был приглашён учителем риторики в Харьковский коллегиум. По другим версиям, Миславский — родной брат Самуила (Миславского), митрополита Киевского и Галицкого, в 1763 году был священником кролевецкой церкви Св. Варвары. Существует также мнение, что по окончании Киево-Могилянской академии Миславский был протоиереем в Глухове и монашеский постриг принял в Харьковском Покровском монастыре.

В Харьковском коллегиуме занимал ряд учительских должностей. В 1775—1779 годах занимаял должность ректора и получил сан архимандрита Харьковского Покровского монастыря (1777), в том же году — Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве, а затем Ростовского Борисоглебского монастыря со званием члена Ростовской духовной консистории.

В 1784 году был назначен ректором Киево-Могилянской академии и профессором богословия, а также архимандритом Киевского Братского Богоявленского монастыря. После ликвидации последнего (1786) во второй раз получил настоятельство в Михайловском Златоверхом монастыре. Возглавлял монастырь и Киево-Могилянскую академию до смерти в 1791 году.

Похоронен Варлаама Миславский в Михайловском Златоверхом соборе.

Литература 
 Києво-Могилянська академія в іменах, XVII—XVIII ст.: Енцикл. вид. /Упоряд. З. І Хижняк; За ред. В. С. Брюховецького. — К.: Вид. дім «КМ Академія», 2001. — С. 364—365.
 Митрополит Євгеній Болховітінов. Вибрані праці зі сторії Києва. К., «Либідь», 1995.

Родившиеся в XVIII веке
Ректоры Киево-Могилянской академии
Ректоры Харьковского коллегиума
Архимандриты Русской православной церкви
Выпускники Киево-Могилянской академии
Персоналии:Покровский монастырь (Харьков)
Персоналии:Михайловский Златоверхий монастырь
Персоналии:Ростовский Борисоглебский монастырь
Персоналии:Киево-Братский Богоявленский монастырь
Похороненные в Киеве